Gouvernement Turnbull peut désigner ces gouvernements australiens :

Gouvernement Turnbull I de  à 
 Gouvernement Turnbull II de  à